Niederkirchner bezeichnet:
 Käthe Niederkirchner (Schiff) war ein Handelsschiff der Deutschen Seereederei Rostock

Niederkirchner ist der Familienname folgender Personen:
 Käte Niederkirchner (1944–2019), deutsche Politikerin in der DDR
 Käthe Niederkirchner (1909–1944), kommunistische Widerstandskämpferin im Dritten Reich
 Mia Niederkirchner (1911–1982), deutsche Widerstandskämpferin und Politikerin
 Michael Niederkirchner (1882–1949), deutscher Maschinenschlosser und Gewerkschaftsfunktionär
 Robert Niederkirchner (1926–vor 2004), deutscher Fußballspieler